Архиепи́скоп Дорофе́й (, в миру Дими́триос Леова́рис, ; род. 22 августа 1948, Питиус, остров Хиос) — епископ Иерусалимской православной церкви, архиепископ Авилонский.

Биография 
Прибыл в Иерусалим в 1963 году. Закончив Патриаршую школу в Иерусалиме.

В 1969 году был пострижен в монашество и рукоположен в сан иеродиакона.

В 1973 году окончил богословский факультет Афинского университета.

В 1973 году был рукоположен во иеромонаха, а в 1975 году — возведён в достоинство архимандрита.

Настоятельствовал в монастырях Иоанна Предтечи в Иерусалиме и Илии пророка в Хайфе, а также служил главой Отдела по недвижимости.

В марте 1991 года был избран членом Священного Синода Иерусалимской Православной Церкви и в октябре того же года назначен патриаршим эпитропом в Акре и председателем местного церковного суда.

12 октябре 1998 года рукоположен во епископа Авилонского.

В 2000 году был возведён в достоинство архиепископа и назначен патриаршим эпитропом в Вифлееме.

В 2001 году переведён патриаршим эпитропом в Мадиву.

В 2005 году был вновь назначен главой Отдела по недвижимости.

В 2008 году назначен архифилаксом (архивистом) Патриархии.

В 2016 году назначен настоятелем гробницы Божией Матери в Гефсимании.

Примечания

Ссылки 

Архиепископы Иерусалимской православной церкви
Выпускники богословского института Афинского университета